Монтульє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Монтульє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро, округ Монпельє
 Монтульє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро, округ Безьє